Amager - eiland in Denemarken, deel behorend tot de gemeente Kopenhagen
 Amagerbro (wijk) - woonwijk in het district Amager Øst
 Amagerbro (metrostation) - metrostation dat bovenstaande woonwijk bedient
 Spoorlijn Amagerbro - Dragør - voormalige spoorlijn op het eiland Amager